Болхови́тинова — русская фамилия, известные носители:

 Болховитинова, Лидия Александровна — русский поэт.
 Болховитинова, Мария Александровна (1877—1957) — русский и советский геолог, педагог.

См. также 
 Болховитинов
 Болховитиновы — русский дворянский род.